Die Saison 2020/21 der Oberliga Niedersachsen war die 74. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die dreizehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 5. September 2020 mit der Partie der Staffel Weser-Ems/Lüneburg der Kickers Emden gegen den Rotenburger SV eröffnet, ab dem 2. November 2020 unter- und am 31. März 2021 schließlich abgebrochen und annulliert.

Erstmals seit der Saison 2010/11 nahmen wieder 20 Vereine am Spielbetrieb teil.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Auf einem außerordentlich NFV-Verbandstag am 27. Juni wurde final über die Wertung der Vorsaison entschieden. So kam aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an absolvierten Spielen ab der Oberliga abwärts eine Abrechnung per Quotientenregel (Anzahl der erzielten Punkte geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele) zur Anwendung. Darüber hinaus gab es keine Abstiege in die oder aus der Oberliga Niedersachsen, zur Spielzeit 2020/21 durften die jeweiligen Quotientensieger pro Staffel aufsteigen.

Auf Basis eines Beschlusses einer Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder wurde der Spielbetrieb ab dem 2. November 2020 bis auf Weiteres komplett eingestellt. Anfang März 2021 gab der Verband bekannt, die Spielzeit, falls nötig, über den 30. Juni hinaus bis maximal 21. Juli 2021 verlängern zu wollen. Nachdem jedoch am 31. März 2021 immer noch keine Aussicht auf eine Fortsetzung bestand, beschloss der Verband den Abbruch der Spielzeit. Es soll keine Aufstiege in die sowie Abstiege aus der Oberliga geben. Ende April gab der NFV die Aussetzung von Abstiegen aus der sowie Aufstiegen in die Regionalliga zur Spielzeit 2021/22 bekannt.

Modus 
Die 20 Teilnehmer wurden, analog zur Regionalliga Nord, unter Berücksichtigung geographischer Nähe in zwei Gruppen – Weser-Ems/Lüneburg und Hannover/Braunschweig – aufgeteilt. Gruppenintern spielte jeder gegen jeden, so dass beide Gruppen am Ende jeweils 90 Partien absolviert hätten. Im Anschluss wären die besten fünf Mannschaften beider Gruppen in die Meister-, die schlechtesten fünf in die Abstiegsrunde eingezogen.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2020/21 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 die verbleibenden Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2019/20:
  VfL Oldenburg
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  SC Spelle-Venhaus
  Heeslinger SC
  MTV Eintracht Celle
  Kickers Emden
  TuS Bersenbrück
  MTV Gifhorn
  SV Arminia Hannover
  Lupo Martini Wolfsburg
  FT Braunschweig
  FC Hagen/Uthlede
  TB Uphusen
  Eintracht Northeim
  MTV Wolfenbüttel
  HSC BW Tündern
 Die Aufsteiger der vier Landesligen:
 Bezirk Braunschweig:  SVG Göttingen 07
 Bezirk Hannover:  SV Ramlingen-Ehlershausen
 Bezirk Lüneburg:  Rotenburger SV
 Bezirk Weser-Ems:  Blau-Weiß Lohne

Staffel Weser-Ems/Lüneburg

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hannover/Braunschweig

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabelle nach Quotientenregelung

Einzelnachweise 

2020
Oberliga Niedersachsen 2020 21
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021